Pflügler ist der Familienname von:
 Florian Pflügler (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Hans Pflügler (* 1960), deutscher Fußballspieler, Weltmeister 1990